México Negro A.C. es una organización de la sociedad civil, no lucrativa, cofundada en 1997 por el sacerdote afrocaribeño Glyn Jemmott  Nelson y por Sergio Peñaloza Pérez. entre otros, en Pinotepa Nacional, Oaxaca y cuyo objetivo es la organización de las comunidades Afrodescendientes en México. 

Es la organización pionera en la lucha de los pueblos negros de México, para su reconocimiento constitucional como una etnia más de la república mexicana. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Cuajinicuilapa, Guerrero. Además de contar con sud-sedes en las comunidades de El Ciruelo y Collantes en el estado de Oaxaca. 

Su actual presidenta es Donají Méndez Tello, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, conocida por su ardua participación y compromiso en el movimiento Afromexicano. Sucedió a Sergio Peñaloza en el cargo en octubre de 2021.

Propósitos 
 Luchar por el reconocimiento constitucional de la población negra de México.
 Promover el desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y de todos los estados del país donde exista población negra.
 Rescatar, promover y difundir nuestras tradiciones culturales.
 Luchar contra todo tipo de discriminación.
 Luchar contra la invisibilización social y gubernamental de la población negra.
 Gestionar ante las instancias correspondientes que se incluya en los planes y programas de estudios en la educación básica del sistema educativo oficial; las aportaciones a la economía, a la cultura y a la sociedad, de los africanos traídos desde la época de la esclavitud hasta nuestros días.

En el 2017 la organización integró a sus puntos la lucha por la inclusión de la historia de afromexicanos en la educación pública básica de México.

Estructura organizativa 
• Comité directivo: presidente, secretario, tesorero y un vocal por comunidad.
• Comités comunitarios: presidente, secretario, tesorero y un vocal por comunidad.

Eventos y actividades a los que se ha asistido y participado 

Regionales

 Primer foro sobre afrodescendientes (de Afromexicanos a Pueblo Negro 2007 – José María Morelos, Oaxaca)
 Celebración del Día Mundial de la Población, junio del 2009, José María Morelos, Oaxaca.

Nacionales

 Primer y Segundo encuentro Iberoamericano contra la discriminación, la exclusión social y xenofobia, México D.F. convocado por CONAPRED.

 Foro sobre Afrodescendencia, Coordinación Nacional de Antropología e Historia, julio del 2009 México D.F.

Internacionales

 Encuentro Internacional de la Familia Negra, Barlovento, Venezuela 1999.
 Celebración de la herencia Africana – Museo de las Bellas Artes Mexicanas. Chicago E.U.A. – 2008
 Segundo Encuentro Afro-latino: Salvador Bahía, Brasil 2010.
 Caminata por la Paz - Martin Luther King, Southfield, Míchigan, E.U.A. 2011.

Actividades de México Negro 

 Talleres: Pintura, escultura, elaboración de máscaras, teatro, reciclado de papel, preparación de alimentos, de medicina tradicional, agricultura, percusión y danza africana.
 Implementación de cajas de ahorro popular.
 Gestión de recursos para el financiamiento de proyectos productivos.
 Integración de la Red de organizaciones de comunidades afrodescendientes, culturales y académicos para la colaboración del cumplimiento de los propósitos sobre la visibilización de la población negra.
 Primera reunión con líderes comunitarios Collantes, Oaxaca, 18 y 19 de julio de 2009.
 Encuesta sociodemografica 2011. PUMNC - OAXACA
a) Fase de capacitación (30 comunidades de Gro. y Oaxaca), enero-febrero de 2011.
b) Fase de aplicación de la encuesta (4 fines de semana del mes de marzo)
c) Fase de procesamiento de la información y presentación de los resultados (pendiente de programar fecha).

Encuentro de Pueblos Negros 

Es la Asamblea General anual de las comunidades afrodescendientes que se realiza cada año, con la finalidad de valorar y reflexionar sobre la problemática que como comunidades afrodescendientes viven y así programar y evaluar las actividades que se realizan en ciertos periodos.

La realización de estos encuentros suelen realizarse cada año, sin embargo el hecho de la situación económica de las poblaciones y el hecho de no tener un financiamiento fijo por parte de ningún organismo, hace difícil la continua realización de estos eventos, en los cuales se muestra la identidad y gran mosaico cultural de la comunidad negra de México.

Dentro de la organización del Encuentro de Pueblos Negros hay un enfoque en la realización de bailes y música de la región de la Costa Chica, en el año 2012 también se presentó una danza del Congo a Obatalá, como parte de las construcciones nuevas afromexicanas.

Ediciones de los Encuentros de Pueblos Negros desde 1997 hasta la actualidad:

Sedes de  Encuentros de Pueblos Negros

Evolución Logotipos 
En el primer logo que se utilizó en los inicios del movimiento solo se observa el estado de Guerrero y Oaxaca al fondo. En el segundo logotipo se integró al fondo a la república mexicana. El logo más reciente hace énfasis en las personas que conforman a la población afromexicana en todo el territorio nacional.

Referencias 

Cuajinicuilapa
Antirracismo
Historia afromexicana
Afromexicanos
Afroamericanos
Inmigración africana en México